Marco Júnio Silano, cônsul romano em 109 a.C..
 Marco Júnio Silano (cônsul em 25 a.C.), cônsul romano em 25 a.C..
 Marco Júnio Silano (cônsul em 15), cônsul romano em 15, sogro de Calígula.
 Marco Júnio Silano Torquato (cônsul em 19), cônsul romano em 19, genro da neta de Augusto, Júlia, a Jovem.
 Marco Júnio Silano Torquato (cônsul em 46), cônsul romano em 46, filho do anterior.

Ver também 

Desambiguações de antropônimos